Allonnes (Eure-et-Loir) — comuna francesa do departamento de Eure-et-Loir
 Allonnes (Maine-et-Loire) — comuna francesa do departamento de Maine-et-Loire
 Allonnes (Sarthe) — comuna francesa do departamento de Sarthe

Desambiguações de topônimos